Jüdischer Friedhof Bad Berleburg steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Bad Berleburg)
 Neuer jüdischer Friedhof (Bad Berleburg)